Асарс () — латышская фамилия. Известные носители:

 Асарс, Херманис (1882—1942) — латвийский журналист и революционер, активист антиалкогольного движения.
 Асарс, Янис:
 Асарс, Янис (1877—1908) — латвийский художественный и литературный критик, публицист.
 Асарс, Янис (1895—1978) — радиоспециалист, профессор.